Die Chamberlain Squash Open 2018 fanden vom 9. bis 12. Mai 2018 in Lagos, Nigeria, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2017/18 und gehörte zur Kategorie PSA 25. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2017/18 und gehörte zur Kategorie PSA 10.

Zahed Mohamed gewann das Turnier mit einem Finalsieg gegen Youssef Soliman. Das Endspiel entschied Mohamed mit 11:7, 11:5 und 11:4 für sich. Bei den Damen gewann Millie Tomlinson, die im Endspiel Menna Hamed mit 11:4, 13:11 und 11:7 besiegte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Adewale Amao einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2017/18
PSA World Tour der Damen 2017/18
Squashturnier in Lagos